John Cook kan syfta på:

John Cook (golfspelare), amerikansk golfspelare
John Cook (president), Delawares president 1782-1783